Dorfkirche Rohrbeck steht für
 Dorfkirche Rohrbeck (Dallgow-Döberitz), in Rohrbeck, einem Ortsteil der Gemeinde Dallgow-Döberitz im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Dorfkirche Rohrbeck (Niedergörsdorf), in Rohrbeck, einem Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Rohrbeck (Iden), in Rohrbeck, einem Ortsteil der Gemeinde Iden im Landkreis Stendahl in Sachsen-Anhalt